Szőnyi István (1894–1960) Kossuth-díjas festőművész, grafikus
Szőnyi István (1913–1967) állami díjas romániai magyar festőművész
Szőnyi István (1950–2017) szinkronrendező
Szőnyi István (?–) operatőr

hasonló nevűek
Szőnyi Nagy István (1641–1709) református lelkész